Centro Democratico e Sociale – partito politico spagnolo
Centro Democratico Sociale - Partito Popolare – partito politico portoghese
Centro dei Democratici Sociali – partito politico francese